Тэмми Бланчард (, род. 14 декабря 1976) — американская актриса, лауреат премии «Эмми» в 2001 году.

Биография 
Тэмми Бланчард родилась в городе Байон, штат Нью-Джерси. Она дебютировала на экране в 1997 году в мыльной опере «Направляющий свет», где и снималась последующие три года. Она добилась признания критиков за исполнение роли Джуди Гарленд в телефильме 2001 года «Жизнь с Джуди Гарленд», которая принесла ей премию «Эмми», а также номинацию на «Золотой глобус».

В 2003 году за свою дебютную роль на Бродвее в мюзикле «Джипси» с легендарной Бернадетт Питерс, Бланчард получила номинацию на премию «Тони». Она получила ещё одну номинацию на «Тони» за роль в мюзикле «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая» в 2011 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США